Adam Krzyżanowski (1785–1847) – prawnik, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Adam Krzyżanowski (1873–1963) – ekonomista, prezes Polskiej Akademii Umiejętności